Saint-Médard (Pireneje Atlantyckie) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Médard-en-Jalles – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Médard (Indre) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Saint-Médard (Mozela) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Saint-Médard (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Médard (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Médard (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Saint-Médard (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Saint-Médard (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Saint-Médard (Deux-Sèvres) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes